

Sigle 
 Società Italiana Ferrovie e Tramvie – società ferroviaria italiana

Acronimi 
 Scale-invariant feature transform – algoritmo di computer vision